Екзистенція:

 Екзистенція — існування.
 «Екзистенція» — фантастичний психологічний трилер 1999 року.